Rustenborg kan henvise til flere emner:

 Rustenborg (Kongens Lyngby) - tidligere landsted i Kongens Lyngby
 Rustenborg (Aalborg) - folkeligt navn for posthuset og den tidligere postsorteringsbygning i Aalborg, beklædt med cortenstål
 Farum Midtpunkt - bebyggelse i Farum, beklædt med cortenstål og derfor kaldt "Rustenborg"
 Syddansk Universitet - dele af universitetets campus i Odense er beklædt med cortenstål og derfor kaldt "Rustenborg"

Se også:
 Rustenburg – en by i Sydafrika
 Rustenburg (Haag) – et forsvundet landsted i Haag